Régiposta elnevezésű étterem a következő helyeken található:

 Régiposta Étterem, Debrecen
 Régiposta Kisvendéglő, Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utca 14. alatt található étterem, mely rendezvényházzal is rendelkezik Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 21. alatt